W Polsce 
 Malawa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza 
 Malawa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Malawa – gromada